Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union

Armée des États confédérés 

 61st Georgia  Infantry

France 

 61e régiment d'artillerie
 61e régiment d'infanterie
 61e régiment d'infanterie de marine
 61e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires